Wilflingen ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wilflingen (Abtsgmünd), Weiler im zentralen Gemeindeteil von Abtsgmünd im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Wilflingen (Langenenslingen), Gemeindeteil und Dorf von Langenenslingen im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Wilflingen (Wellendingen), Dorf der Gemeinde Wellendingen im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Schloss:
 Schloss Wilflingen, Schloss in Wilflingen, Gemeinde Langenenslingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg; siehe Langenenslingen#Schloss Wilflingen

Siehe auch:
 Wilfingen
 Wülflingen